Denis Alekseyevich Petrov, né le 3 mars 1968 à Léningrad, est un patineur artistique russe qui concourt en couple. Avec sa partenaire Elena Bechke, dont il a été l'époux de 1992 à 1995, il a remporté une médaille d'argent olympique en 1992. Il se marie en 2005 avec la patineuse chinoise Chen Lu.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Elena Bechke

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Sportif de l'Équipe unifiée
Médaillé de bronze olympique de l'Équipe unifiée
Naissance en mars 1968
Naissance à Léningrad
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992